Dobbeltgængeren har flere betydninger:

 Dobbeltgængeren (Jumbobog) – Jumbobogen Dobbeltgængeren
 Dobbeltgængeren – Roman af Fjodor M. Dostojevskij
 Dobbeltgængeren (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 instrueret af Holger Rasmussen
 Dobbeltgængeren (film fra 1913) – dansk stumfilm fra 1913 instrueret af ubekendt